Mike Brown es el conjunto del apodo Mike (derivado de Michael) y el apellido Brown, puede referirse a:

 Mike Brown (1963-), baloncestista estadounidense.
 Mike Brown (1970-), entrenador estadounidense de baloncesto.
 Mike Brown (1975-), luchador estadounidense de artes marciales mixtas.
 Mike Brown (1984-), nadador canadiense.
 Mike Brown (1985-), jugador británico de rugby.

Variante 
Para otras personas sin el apodo Mike véase Michael Brown y con el apodo Mick; Mick Brown.